Бублик (крендель, сушка) — кулінарний виріб, пшеничне тісто кільцем. 
 Бублик — українське прізвище, поширене в Україні та південній Росії, в містах розселення українців.
 Бубликове — село в Україні (Сумська область).